Amaury Sport Organisation (ASO), empresa francesa
 Ordenació arbitrària de slices (ASO), algorisme per a la prevenció de pèrdues
 Associació Sardanista d'Olot